«Jaleo» () — это первый международный и второй американский сингл с альбома Рики Мартина Almas del Silencio. Он был выпущен 5 мая 2003 в США. «Jaleo» — это испанское слово древнееврейского происхождения с двумя значениями: хлопать или выкрикивать такие слова, как «olé!» (оле), «eso!» (эсо), чтобы подбодрить танцоров фламенко во время выступления, или стиль танца.

Клип 
Клип, снятый Качо Лопесом и Карлосом Пересом, вышел в мае 2003 г.

Появление в чарте 
«Jaleo» держался на первой позиции в U.S. Hot Latin Songs одну неделю и в Испании четыре недели. Он попал в топ-40 по всему миру.

Награды 
«Jaleo» (Roger Sanchez Remix) был номинирован на церемонии 2004 Latin Billboard Music Awards в категории «Латиноамериканский Танцевальный Клубный Трек Года».

Форматы и трек-листы 
Australian/European CD maxi-single
 «Jaleo» (Spanglish Version) — 3:41
 «Jaleo» (Spanish Version) — 3:42
 «Jaleo» (Pablo Flores Spanglish Radio Edit Remix) — 4:13
 «Jaleo» (Roger Sanchez Spanglish Radio Edit Remix) — 3:08

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Песни на испанском языке
Многоязычные песни
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании